Mistrzostwa Europy w Curlingu 1977 odbyły się między 22 a 26 listopada 1977 w stolicy Norwegii, Oslo, w Askerhallen.

W rywalizacji udział wzięło 18 drużyn (8 kobiecych i 10 męskich), w mistrzostwach zadebiutowała męska reprezentacja Holandii.

Podczas tych mistrzostw rozegrano jedynie fazę grupową i na jej podstawie przyznano medale. W konkurencji kobiet tytuł mistrzowski z 1976 obroniły Szwedki (Elisabeth Branäs), srebrne medale przyznano Szwajcarkom (Nicole Zloczower) a brązowe Szkotkom (Betty Law).

Także męska drużyna Szwecji (Ragnar Kamp) wywalczyła pierwsze miejsce na podium, drugą lokatę i srebrne medale zdobyli Szkoci (Ken Horton) a brązowe Niemcy (Hans Jörg Herberg).



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 
 

Curling
1977
Sport w Oslo
1977 w Norwegii
Curling w Norwegii